I Campionati italiani estivi di nuoto 1989 si sono svolti a Genova dal 7 al 10 luglio 1989. È stata utilizzata la vasca da 50 metri.

Podi

Uomini

Donne

Collegamenti esterni
 
 

Sport acquatici nel 1989
Campionati italiani di nuoto
Competizioni sportive a Genova